Gold — сборник лучших песен австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 14 июня 2005 года лейблом . Альбом охватывает все этапы карьеры певицы, начиная с её раннего кантри-поп-периода и заканчивая её более поздними adult contemporaerty-работами с Дайан Уоррен, Бэбифейсом и Элтоном Джоном. Издание содержит двадцатипятистраничный буклет с биографией певицы, описанием каждого трека, списком композиций и фотографиями.

Отзывы критиков 
Роб Тикстон из AllMusic заявил, что данный сборник с лёгкостью превосходит Magic 2001 года и The Definitive Collection 2002 года. Он отметил, что в веренице множества компиляций Ньютон-Джон ранее не было ничего такого масштабного и тщательно составленного. Он также добавил, что это единственный сборник, который нужен настоящим фанатам, а также отличная отправная точка для тех, кто только знакомится с творчеством певицы.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Сборники Оливии Ньютон-Джон
Сборники 2005 года
Сборники Hip-O Records